Pierce kan syfta på:

Personer

Efternamn 

 Franklin Pierce (1804-1869), USA:s president 1853-1857
 Jason Pierce (född 1965), brittisk musiker
 Jeffrey Lee Pierce (1958-1996), amerikansk musiker
 Tamora Pierce (född 1954), amerikansk författare
 Wendell Pierce (född 1962), amerikansk skådespelare

Förnamn 

 Pierce Brosnan (född 1953), irländsk skådespelare

Geografi

USA
 Pierce, Colorado
 Pierce, Idaho
 Pierce, Nebraska

Se även 
 Pierce-Arrow – en amerikansk biltillverkare
 Pierce County